Sonnenberg kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Madone (berg i Italien, lat 46,30, long 8,43),

Polen 

 Gorowychy, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat kwidzyński,

Schweiz 

 Sonnenberg, Seen – stadsdel i Seen, Winterthur,

Tjeckien 

 Výsluní, ort, Ústí nad Labem, 
 Slunečná, berg, Mähren-Schlesien,

Tyskland 

 Sonnenberg, Wiesbaden – ort, Wiesbaden, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Sonnenberg, Brandenburg – kommun, Brandenburg, 
 Sonnenberg, Vechelde, ortsdel i Vechelde, Niedersachsen, 
 Sonnenberg (Mecklenburg) – ett berg i Mecklenburg

Österrike 

 Sonnenberg (berg i Österrike, Burgenland), Eisenstadt-Umgebung, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar